Шон Фрэнсис Лемасс (; 18 июля 1899, Дублин, Соединённое королевство Великобритании и Ирландии — 11 мая 1971, Дублин, Ирландия) — ирландский]государственный деятель, премьер-министр (1959—1966).

Биография 
При рождении был назван Джоном, однако в 1916 году изменил имя на ирландское Шон. Окончил школу О’Коннелл.

В ранней юности стал участником движения за независимость Ирландии, в 1915 г. вступил в ряды ирландских добровольцев. В 1916 году он принимал активное участие в Пасхальном восстании и был арестован. Однако вследствие молодого возраста вскоре был освобожден.

Затем присоединился к ИРА, входил в 3-й батальон Дублинского полка. Во время Войны за независимость Ирландии входил в состав дублинской бригады ИРА во главе с Майклом Коллинзом. В 1921 г. Лемасс был вновь арестован и интернирован до 1923 г.

В следующем году он вступил в Шинн Фейн, однако в 1926 г. покинул её ряды и был одним из активистов, помогавшим Имону де Валера в создании Фианна Файл. Выступал против раздела Ирландии, но занимал более прагматичную точку зрения, чем многие из непримиримых республиканцев, которые видели в отделении Северной Ирландии проявление предательства. В партии занимал скорее левоцентристские позиции.

После победы в 1932 г. Фианна файл на всеобщих выборах вошел в правительство.

 1932—1939 гг. — министр промышленности и торговли. На этом посту решал задачи по развитию ирландской промышленности в условиях установления новых тарифных барьеров и стремился к участию государства в поддержке индустриального производства,
 1939—1945 гг. — министр снабжения, на этом посту его основной задачей было обеспечение самодостаточности внутренних ресурсов в условиях начавшейся Второй мировой войны; в 1941 г. по его инициативе было создано ирландское пароходство, чтобы сохранить поставки в Ирландию жизненно важных товаров,
 1941—1948 гг. — министр промышленности и торговли. Несмотря на получение $ 100 млн по Плану Маршалла, ситуация в послевоенной экономике оставалась тяжёлой, что усугублялось серьезной миграцией трудоспособного населения в Великобританию и конфликтом с ИРА. В итоге после выборов 1948 г. Фианна файл потеряла власть.
 1951—1954 и 1957—1959 гг. — заместитель премьер-министра, министр промышленности и торговли. И если в начале 1950-х гг. премьер де Валера и министр финансов не поддержали его предложения по модернизации экономической политики, то в 1958 г. была запущена первая программа по экономическому развитию.

Во главе правительства 
В 1959—1966 гг. — премьер-министр Ирландии. В этот период произошло кадровое обновление кабинета, к 1965 г. в его составе остался лишь один министр времен де Валеры.

Экономическая политика 
Философию своей экономической политики он сформулировал словами «Прилив поднимает все лодки», подразумевая, что от подъёма ирландской экономики выиграют как богатые, так и самые бедные. Была принята государственная программа экономического развития, провозглашавшая отход от протекционистской политики, проводившейся с 1930-х гг., введение налоговых льгот и субсидий для иностранных компаний, желающим инвестировать в Ирландии. Программа также предусматривала 220 миллионов британских фунтов в качестве государственных инвестиций в рамках комплексной системы национального развития. Эти инициативы наряду с улучшением торговой конъюнктуры вызвали поддержку в обществе, которая, впрочем, снизилась после введения в 1963 г. нового налога с оборота в размере 2,5 %. Однако в 1964 г. обнародования результатов экономических реформ вновь подняли рейтинг кабинета: безработица упала на треть; эмиграция значительно уменьшилась, впервые произошло общее увеличение населения страны. Единственным сектором, в котором не наблюдалось позитивных перемен оставалось сельское хозяйство. В целом в 1960-е гг. темпы роста валового внутреннего продукта Ирландии удвоились.

Правительственная программа открыла дорогу к свободной торговле. В 1960 г. Ирландия подписали Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), всемирное соглашение по сокращению тарифов. Следующим шагом должно было стать вступление страны в ЕЭС. В июле 1961 г., после визита в Великобританию, премьер-министр Лемасс заявил, что зависимость Ирландии от английского рынка не оставляет иного выхода, кроме как начать консультации по вопросу о членстве в ЕЭС. Однако первоначальная поддержка постепенно сменилось серьезной оппозицией.
В мае 1962 г. на проходившей в Дублине конференции Лейбористской партии лишь с большим трудом её лидеры У. Нортон и Б. Кориш сумели провести резолюцию, одобрявшую курс на вступление в ЕЭС. Однако, несмотря на ширившиеся протесты и выступления, кабинет министров шел к заданной цели. Однако в январе 1963 г. президент Франции де Голль потребовал отсрочить прием Англии в ЕЭС. Это привело к отсрочке приема в ЕЭС и Ирландии.

В 1963 г. было объявлено о начале Второй Программы, в которой ставились ещё более амбициозные цели. В частности, ставились задачи по удвоению расходов на образование, достижением высоких результатов в молочной промышленности и т. п.

Вторая программа была прекращена в 1967 г. после отставки премьера и её задачи оказались далекими от достижения.

Социальные изменения 
В результате экономической экспансии произошел рост индустриализации и урбанизации. Увеличение благосостояния также привело к отходу от замкнутости и консерватизма в ирландской жизни. После создания в 1961 г. государственной телевизионной службы Telefís Éireann началась массовая трансляция зарубежных программ и фильмов.

В 1965 г. был опубликован новый доклад под названием «Инвестиции в образование», который показал безрадостную картину в системе образования страны. Премьер начал реформы, которые впоследствии привели к интонационным изменениям после назначения министром в 1966 г. Донога О’Мэлли, хотя на начальном этапе изменения были умеренными.

Северо-ирландская проблема 
Став премьер-министром, Лемасс кардинально изменил позицию кабинета по северо-ирландскому вопросу. Он уменьшил националистическую и антиразделительную риторику, признав, что разделение Ирландии вряд ли закончится в обозримом будущем. 14 января 1965 г. в тайне от членов своего кабинета и СМИ ирландский премьер побывал в Белфасте, несмотря на неоднозначную реакцию в обществе, это был явный знак того, что «ирландская холодная война» закончилась. В феврале в Дублине прошли переговоры с главой кабинета Ольстера Теренсом О’Нилом по налаживанию взаимодействия с Северной Ирландией в экономической сфере.

В ноябре 1966 г., после празднования 50-летнего юбилея Пасхального восстания, политик объявил о своей отставке с поста премьер-министра и лидера Фианна Файл.

Примечания

Источники 
 http://www.oireachtas.ie/members-hist/default.asp?housetype=0&HouseNum=16&MemberID=626&ConstID=91
 Brian Girvin and Gary Murphy (eds.): The Lemass Era:Politics and Society in the Ireland of Seán Lemass, Dublin, 2005
 John Horgan: Seán Lemass: The Enigmatic Patriot, Dublin, 1997

Политики XX века
Правители XX века
Правители Европы XX века
Лидеры Фианна Файл
Премьер-министры Ирландии
Министры экономики Ирландии
Члены Ирландской королевской академии